О знамени́тых мужа́х () — сочинение Исидора Севильского, написанное в 615—618 годы.

О знаменитых мужах 
Книга Исидора представляет собой продолжение и дополнение к одноимённым книгам Иеронима Стридонского «De viris illustribus» и Геннадия Массилийского «De viris illustribus». Книга состоит из 46 глав. Следуя Иерониму и Геннадию, каждая глава содержит краткую биография одного из 46 выдающихся деятелей: отцов церкви и церковных писателей, в том числе еретиков. Главы, посвящённые каждому автору в основном, располагаются в хронологической последовательности.

Сочинение Исидора в оригинале включало 33 кратких обзора биографий и библиографий церковных писателей, по преимуществу западных, двенадцать из которых были испанцами, шесть из них жили в одно время с Исидором Севильским. Анонимный испанский автор в IX—X веке дополнил книгу Исидора до сорока шести глав, включив в него ещё 13 человек. В расширенном виде (46 глав) сочинение Исидора представлен во многих поздних манускриптах и печатных изданиях. В оглавлении 83 тома Patrologia Latina указано 47 глав; хотя в самом тексте сорок седьмая глава, которая должна быть посвящена Исидору Севильскому, отсутствует.

Ценной особенностью его труда является включение биографий известных христианских писателей, современников Иеронима и Геннадия, которых те по какой-то причине не упомянули в своих книгах (Осий Кордубский, Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский и другие). Книга содержит не только ценные сведения о жизни знаменитых людей, но и сведения о их сочинениях, многие из которых не сохранились до наших дней. Книга Исидора Севильского была впоследствии продолжена Ильдефонсом Толедским, написавшим собственное сочинение «De viris illustribus», состоявшее из четырнадцати глав.

Содержание книги

Издания 
 PL 83. col. 1081 
 S. Hieronymus, Gennadius, S. Isidorus Hispalensis, and Cassiodorus.// HIERONYMUS (s.). De viris illustribus, ISIDORUS HISPALENSIS (s.). Allegoriae quaedam Sacrae Scripturae, ISIDORUS HISPALENSIS (s.). De ortu et obitu Patrum, ISIDORUS HISPALENSIS (s.). De viris illustribus, ISIDORUS HISPALENSIS (s.). Etymologiae, ISIDORUS HISPALENSIS (s.). Prooemia in libros Veteris et Novi Testamenti, and F. 1 S. HIERONYMUS, De viris illustribus (P. L., XXIII, 601—719). F. 38v GENNADLUS MASSILIENSIS, De viris illustribus (P. L., LVIII, 1060—1118, et Czapla dans Kirchengesch. Studien, IV1 (1898), 6-176). F. 63 S. ISIDORUS HISPALENSIS, In libros Vet. et Novi Testamenti proemia (P. L., LXXXIII, 155—180), suivi des Etymologiae, l. VI, c. I et II (P. L., LXXXII, 228—235) ; F. 81 De ortu et obitu Patrum (P. L., LXXXIII, 129—156) ; F. 104v Allegoriae (ibid., 97-130). F. 128 De viris illustribus, abrégé d’HONORIUS D’AUTUN (ibid., 1086—1106 ; cf. CLXXII, 221—228). F. 138 CASSIODORUS, Institutiones, l. I, avec prol. (Ms. p2 de Mynors, Oxford, 1937, XLIV, 3-85. F. 190v Formules d’excommunication solennelle.
 Isidorus Hispaliensis — De Viris Illustribus Liber 
 España sagrada: Trata de la Provincia Cartaginense …, Том 5. Enrique Flórez. Real Academia de la Historia, 1839. p. 421

Примечания

Литература 
 

Агиография
Христианская литература
Произведения VII века